Аржанта́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Административный центр кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19010.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 24 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3079 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1729 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1286 были экономически активными, 443 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 1286 активных работали 1175 человек (607 мужчин и 568 женщин), безработных было 111 (59 мужчин и 52 женщины). Среди 443 неактивных 109 человек были учениками или студентами, 214 — пенсионерами, 120 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Бад-Кёниг (Германия, с 1982 года)
   (Сенегал, с 2002 года)

Достопримечательности 
 Усадьба Эйрьяль (1457 год). Памятник истории с 1968 года
 Два амбара-конюшни, расположенные в одном здании (XVIII век). Памятник истории с 2002 года
 Менгир, так называемый Ле-Грав-де-Ролан. Памятник истории с 1889 года
 Замок Бак (XVI—XVII века). Памятник истории с 1966 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез